

Le mot ou nom cassis peut désigner :

Noms communs 

 cassis, fruit qui donne aussi son nom :
 à la crème de cassis produite à partir de ce fruit ;
 au blanc cassis, appelé aussi Kir, mélange de vin blanc et de crème de cassis
 dans certaines régions, à la groseille à grappes.
 le cassis-fleur désigne le groseillier à fleurs ou groseillier sanguin (Ribes sanguineum)
 le cassis, cassissier, groseillier noir ou encore gadellier noir désigne le Ribes nigrum
 Cassis, un casque en métal de la période antique.
 Cassis (mollusque), un genre de mollusque marin.
 cassis, une dépression brutale d'une route (contraire d'un dos d'âne) ;
 cassis, un petit ruisseau formé de moellons ou meulières bloquées pour conduire, dans un bassin ou dans un réservoir, les eaux de source d'un terrain élevé (peut être à l'origine de l'acception précédente);

Toponymie 
 Cassis (Bouches-du-Rhône), ville située dans le département des Bouches-du-Rhône ; elle donne son nom à :
 Cassis, vin d'appellation d'origine contrôlée, produit sur son seul territoire. Il est, en 1936, parmi les premiers vins français à obtenir l'AOC, en même temps que Châteauneuf-du-pape et du Sauternes. C'est une très petite appellation qui produit un million de bouteilles par an sur un terroir très typé d'un peu moins de  (en 2007). Les blancs sont les produits phares de cette AOC ;
 la pierre de Cassis, un calcaire de couleur orangée de très bonne qualité. Ce calcaire est utilisé pour construire, entre autres, les quais du port d'Alexandrie et du port d'Alger. Il est utilisé dans la construction, au , d'ouvrages d'adduction d'eau de Marseille et ses environs et pendant des décennies (jusque dans les années 1940) pour y tailler des « éviers » (des piles) de bâtiments.

Patronymie 
 Auguste Vidal de Cassis (1803-1856), chirurgien français.
 Ignazio Cassis (1961-), homme politique suisse.

Arts et lettres 
 La Rivière de Cassis, le titre d'un poème d'Arthur Rimbaud (1872).
 « Rivière de cassis » (), un thème récurrent dans les contes russes.

Notes et références